Макино — многозначный термин:

Ряд географических пунктов

В США (Mackinac) 
 Макино — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США
 Макино — остров озера Гурон
 Макино-Сити — город в округе Макино, на острове Макино
 Форт Макино — форт на острове Макино
 Аэропорт острова Макино — аэропорт на острове Макино (США, штат Мичиган).
 Макино — национальный парк, существовавший с 1875 по 1895 год. Был преобразован в парк штата «Остров Макино»
 Парк штата «Остров Макино» — парк на острове Макино
 Макино — пролив между озёрами Гурон и Мичиган, пересекаемый мостом Макинак ()

В Японии (Makino) 
 Макино (Сига) — городок в префектуре Сига, влившийся в 2005 году в город Такасима

Японский клан и фамилия (Makino) 
 Макино (клан) — разветвленный клан даймё, один из «исконных» (фудай) вассалов клана Токугава-Минамото.
Его известные представители:
 Макино Тадакиё (1760—1828)
 Макино Тадасмаса (1799—1858)
 Макино Тадаюки (1824—1878)

Семья японских кинематографистов 
 Макино, Сёдзо (кинематографист) (1878—1929) — японский режиссёр, продюсер, предприниматель; первый режиссёр японского кинематографа; отец кинорежиссёров Масахиро Макино, Синдзо Макино и Мацуды Садацугу и продюсера Мицуо Макино.
 Макино, Масахиро (1908—1993) — японский режиссёр, снявший около 230 фильмов, большей частью в жанрах якудза и тямбара, сын Сёдзо Макино.
 Макино, Мицуо (1909—1957) — кинопродюсер.
 Макино, Масаюки — основатель и первый глава Окинавской школы актёрского мастерства, сын Масахиро Макино.
 Масахико Макино (род.1940) — псевдоним киноактёра и режиссёра Масахико Цугавы, используемый им для режиссёрских работ; взят им в честь дяди, Масахиро Макино.

Другие 
 Макино, Акира (1922—2007) — военный медик, принимавший участие в опытах над людьми.
 Макино Томитаро (1862—1957) — японский учёный-ботаник, «отец японской ботаники».
 Макино, Томоаки (род. 1987) — японский футболист, защитник клуба «Урава Ред Даймондс».
 Макино, Мариа (род. 2001) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.
 Макино Нобуаки (1861—1949) — японский государственный деятель, дипломат; прадед 92-го премьер-министра Японии Таро Асо.
 
 Макино, Юи (род. 1986) — японская сэйю, певица, пианистка.

Компании 
 Макино (компания) — международная машиностроительная компания японского происхождения.

См. также 
 Макин